Багрянов — фамилия; имеет женскую форму Багрянова.
 Багрянов, Дмитрий Вячеславович (1967—2015) — советский и российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину.
 Багрянов, Иван (1891—1945) — болгарский политический деятель, премьер-министр.